Янишки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янишки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Янишки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Янишки — деревня в Воложинском районе Минской области.

Литва 
 Янишки — русское название города Ионишкис